FIFA's verdensrangliste for kvinder i fodbold blev introduceret i 2003, med udgivelsen af den første rankingliste i marts samme år, som en opfølger til mændenes FIFA's verdensrangliste. De forsøger at sammenligne styrken af internationalt aktive kvindefodboldlandshold på et givent tidspunkt.

Top 20

Se også 
FIFA's verdensrangliste

Referencer

Eksterne henvisninger 
 FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking at FIFA.com 
 Women's World Ranking Procedure at FIFA.com 
 Women’s World Ranking Fact Sheet 

Kvindefodbold
Verdensrangliste for kvinder